Kim Min-jung – koreańska łyżwiarka szybka
 Kim Min-jung – koreańska aktorka
 Kim Min-jung – koreańska badmintonistka
 Kim Min-jung – koreańska curlerka
 Kim Min-jung – koreańska judoczka
 Kim Min-jung – koreańska strzelczyni